Анато́лий Ива́нович Лукья́нов () — звеньевой колхоза «Амур» Архаринского района Амурской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 9 августа 1929 года в селе Михайловка Хингано-Архаринского района Амурского округа Дальневосточного края (ныне — Архаринского района Амурской области), в семье колхозников. По национальности русский.

Окончив 4 класса сельской школы, в 1942 году трудоустроился в местный колхоз «Сталинец» в тракторную бригаду отца, прошёл курсы комбайнёров и работал по специальности до ухода в армию в 1950 году, до 1953 годы служил артиллеристом в Порт-Артуре. После демобилизации вернулся на родину к прежней работе комбайнёром и механизатором в колхозе села Новопокровка Касаткинского сельсовета. В 1954 году женился, вырастил троих детей.

Стал звеньевым механизированного звена по выращиванию сои. По итогам 7-й семилетки (1959—1965) звено победило в социалистическом соревновании среди трудовых коллективов колхоза «Амур» и Архаринского района Амурской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года «за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок картофеля, овощей, плодов и винограда» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

По итогам 8-й пятилетки (1966—1970) награждён орденом «Знак Почёта». До выхода на заслуженный отдых в 1992 году трудился в родном колхозе «Амур».

Жил в селе Касаткино Архаринского района, последние годы — у внучки в Благовещенске. Скончался в конце февраля-начале марта 2020 года. Похоронен на кладбище в селе .

Признание и награды 
Ордена:
 орден Ленина
 «Знак Почёта»;

Медали:
 золотая медаль «Серп и Молот»
 «Ветеран труда»,
 «За трудовую доблесть»,
 «К 100-летию В. И. Ленина»,
 «50 лет Победы»,
 «65 лет Победы»;

Знаки:
 «Победитель социалистического соревнования» (1973, 1975, 1977, 1980),
 «Ударник (9, 10, 11) пятилетки»;

Делегат ХХIII съезда КПСС (1966), III Всесоюзного съезда колхозников (1968), профсоюзных съездов в Кремле (1973, 1978), в течение 10 лет член Пленума ЦК КПСС, в течение 20 лет — депутат амурского областного Совета народных депутатов. Почётный гражданин Архаринского района (2015).

Примечания 

Делегаты XXIII съезда КПСС
Члены ЦК КПСС
Депутаты Амурского областного совета
Звеньевые колхозов
Комбайнёры